Desterro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Desterro (ort), Paraíba, 
 Florianópolis, delstatshuvudstad, Santa Catarina, 
 Desterro (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar